Seufert ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Seufert (* 1957), US-amerikanische Turmspringerin

 Günter Seufert (* 1955), deutscher Journalist und Soziologe
 Karl Rolf Seufert (1923–1992), deutscher Schriftsteller
 Michael Seufert (* 1943), deutscher Journalist
 Nils Seufert (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Peter Seufert (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Sabine Seufert (* 1967), deutsche Wirtschaftspädagogin
 Wolfgang Seufert (* 1956), deutscher Kommunikationswissenschaftler 

Siehe auch:

 Seuffert